El nombre de castillo de Santa Bárbara puede designar a las siguientes fortalezas españolas:

 Castillo de Santa Bárbara, en la ciudad española de Alicante.
 Castillo de Santa Bárbara, más conocido como castillo de Guanapay, en la isla española de Lanzarote.
 Castillo de Santa Bárbara, en la ciudad española de Zaragoza.
 Castillo de Santa Bárbara, en el municipio español de Ademuz.
 Castillo de Santa Bárbara, en el municipio español de Cox.
 Castillo de Santa Bárbara, en el municipio aragonés de la Fresneda